Джеффри Рейсдейк (; родился 12 сентября 1987 года, Роттердам) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «».

Карьера 
Джеффри Рейсдейк начинал карьеру в футбольной секции клуба «Александрия '66» из Роттердама. Затем он был замечен скаутами роттердамской «Спарта», после чего он начал играть за молодёжный состав этого клуба. В основном составе «Спарты» он дебютировал 10 мая 2009 года в матче Эредивизи против клуба НЕК, завершившимся вничью 1:1.

В конце мая 2009 года Рейсдейк подписал двухлетний контракт с клубом «Гронинген». В команде он дебютировал 16 августа, но затем получил травму и выбыл на долгое время.

В июле 2011 года Джеффри стал игроком клуба «Дордрехт», заключив с командой трёхлетний контракт.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Дордрехт»
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Алмере Сити»
Игроки ФК «Козаккен Бойз»
Игроки ФК «Капелле»